Hillyer ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Winters Hillyer (1830–1882), US-amerikanischer Jurist
 George Hillyer (1835–1927), US-amerikanischer Politiker
 George V. Hillyer (1943–2015), US-amerikanischer Biologe
 Junius Hillyer (1807–1886), US-amerikanischer Politiker
 Lambert Hillyer (1893–1969), US-amerikanischer Regisseur
 Lonnie Hillyer (1940–1985), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Robert Hillyer (1895–1961), US-amerikanischer Lyriker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Hillier